Dolton può riferirsi a:
Dolton – villaggio dell'Inghilterra
Dolton – villaggio dell'Illinois (Stati Uniti d'America)
Dolton – cittadina (town) della Dakota del Sud (Stati Uniti d'America)
Dolton Records – etichetta discografica statunitense